Комаровщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Комаровщина — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Комаровщина — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Комаровщина — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Комаровщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.